Termin Republika Hiszpańska może odnosić się do dwóch różnych okresów w historii Hiszpanii:

 Pierwsza Republika Hiszpańska (1873-1874) – od abdykacji króla Amadeusza I w lutym 1873 roku do osadzenia na tronie króla Alfonsa XII na przełomie lat 1874 i 1875.
 Druga Republika Hiszpańska (1931-1939) – od abdykacji króla  Alfonsa XIII w kwietniu 1931 roku do zajęcia Madrytu przez wojska gen. Franco w kwietniu 1939 roku.

Zobacz też 
 historia Hiszpanii